Per a la santa romana, màrtir del , vegeu: Sabina de Roma.
 Per a la santa de Talavera de la Reina, màrtir en Àvila al , vegeu: Vicenç, Sabina i Cristeta.
 Per a la basílica romana, vegeu: basílica de Santa Sabina.